Steve Wood – canoista australiano
Steve Wood – musicista
Steve Wood – tennista australiano
Steve Wood - calciatore